Ijara (district); een district in de Keniaanse provincie Kaskazini-Mashariki
Ijara (stad); een stad in de Keniaanse provincie Kaskazini-Mashariki